

Населені пункти та їхні частини
 Подлясек — село в гміні Стопниця Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Подлясек — село в гміні Біскупець Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Подлясек — частина села Седлішовиці в гміні Жабно Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Подлясек — частина села Нечайна-Ґурна в гміні Домброва-Тарновська Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Подлясек — частина села Високе в гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Подлясек — осада в гміні Ґраєво Ґраєвського повіту Підляського воєводства

Примітки